Kara může být:

 Kara – ruská řeka
 Kara (kráter) – impaktní kráter v Rusku
 Kara Trutnov – česká firma z Trutnova
 Kafr Kara – místní rada v Izraeli v Haifském distriktu

příjmení osob
 Avigdor Kara – pražský židovský rabín a básník

v kultuře
 Kara ben Nemsí – orientální literární postava z děl Karla Maye
 Kara (skupina)

Související články 
 kar